De lijst van Stolpersteine in Zuid-Kennemerland geeft een overzicht van de Stolpersteine in Zuid-Kennemerland die zijn geplaatst in het kader van het Stolpersteine-project van de Duitse beeldhouwer-kunstenaar Gunter Demnig. De Agglomeratie Haarlem (NL324), ook wel Zuid-Kennemerland genoemd, bestaat uit de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.

Stolpersteine

Bloemendaal 
In de gemeente Bloemendaal liggen vijf Stolpersteine.

Haarlem 
In de stad en gemeente Haarlem zijn 94 Stolpersteine geplaatst op 30 adressen. Het doel van de stichting Struikelstenen Haarlem is om — binnen tien jaar — voor alle 733 vermoorde Joodse stadgenoten een Stolperstein te plaatsen.

Heemstede 
Op 26 mei 2021 zijn twee Stolpersteine geplaatst.

Zandvoort 
In de gemeente Zandvoort liggen vier Stolpersteine, voor de familie van Philip Bloemendal.

Data van plaatsingen 
 1 maart 2013: Haarlem (Spaarne 25)
 29 februari 2016: Bloemendaal (Aerdenhout)
 26 mei 2021: Heemstede
 3 maart 2022: Haarlem (Jansstraat 87, Kinderhuissingel, Lange Wijngaardstraat 14, Pijntorenstraat 20, Ripperdapark 26)
 14 april 2022: Beverwijk, Bloemendaal (Overveen), Haarlem (Bakenessergracht 38, 43, 46 en 48, Duinoordstraat 28, Kinderhuisvest 3, Ridderstraat 6, Weteringstraat 24)
 28 april 2022: Haarlem (Delftlaan 193)
 19 mei 2022: Haarlem (Spaarnelaan 25)
 12 november 2022: Zandvoort (Zeeweg 21)

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse gemeenten met Stolpersteine
 Lijst van Stolpersteine in Midden-Kennemerland
 Lijst van Stolpersteine in Noord-Kennemerland

 Monument in Bloemendaal
Oorlogsmonument in Haarlem
Monument in Heemstede
Zuid-Kennemerland